Cisneros (Palència), municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Baltasar Hidalgo de Cisneros (Cartagena, 1755 - 1829), mariner i administrador colonial espanyol 
 Francesc Antoni de la Dueña y Cisneros (Villanueva de la Fuente, 1753 - Madrid, 1821), religiós castellà, bisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra (1797 -1816), diputat a les Corts de Cadis, i president de les Corts Espanyoles (1814) 
 Francesc Vicente i Cisneros (Barcelona, 1936), músic, compositor i instrumentista de flabiol i contrabaix 
 García Jiménez de Cisneros, conegut com a abat Cisneros (Cisneros, 1455 o 1456 - Montserrat, 1510), reformador benedictí, autor ascètic i prior (1493-1499) i abat (1499-1510) del monestir de Montserrat 
 Gonzalo Jiménez de Cisneros, conegut com el cardenal Cisneros (Torrelaguna, Castella, 1436 - Roa, 1517), franciscà i assessor d'estat, tercer Inquisidor general de Castella i regent a la mort dels reis Felip I i Ferran el Catòlic
 Leonor de Cisneros (Nova York, 1878 - ?), mezzosoprano estatunidenca 
 Ignacio Hidalgo de Cisneros y López de Montenegro (1896 - 1966), militar i aviador espanyol